Elis Sipilä – ginnasta finlandese
 Juha Sipilä – politico e imprenditore finlandese
 Tapio Sipilä – ex lottatore finlandese